Il doppio del torneo di tennis ASB Classic 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Anna-Maria Fernández e Julie Richardson che hanno battuto in finale Gretchen Magers e Elizabeth Minter 4-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Barbara Gerken /  Terry Phelps (quarti di finale)
 Cynthia MacGregor /  Paula Smith (quarti di finale)
 Anna-Maria Fernández /  Julie Richardson (campionesse)
 Gretchen Magers /  Elizabeth Minter (finale)

 Belinda Cordwell /  Louise Field (semifinali)
 Carin Bakkum /  Marianne van der Torre (semifinali)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ASB Classic 1987